«Весь мир только для двоих» (, иное название «Сексуальные вакханалии») — французский комедийный эротический фильм 1974 года режиссёра Жана Роллена.

Сюжет 
Некий репортёр крадёт фотоснимки, которые были сделаны в ходе сексуальных оргий мадам Мальвины. В ответ на это двое слуг Мальвины должны были похитить сестру репортёра Валери, однако по ошибке похищают её подругу Софи.

Штатным фотографом фильма был приглашен Юбер Тойот.

В ролях 
  — Валери
 Мари-Франс Морель — Софи
 Бригитт де Боргез — Мальвина
 Анни Белль — Бриджитт
 Жан-Поль Ази — Поль
 Анье Лемерсье — Дженни
 Виржина Лу — Катарина
 Марсель Ришар — Карл

Версии фильма 
Известно несколько версий фильма, среди которых имеются 75-минутная американская и двухчасовая порнографическая, в которую сцены натуралистичных сексуальных актов были добавлены позднее. Компанией Synapse Films была выпущена версия, которая позиционировалась как самая полная (длительность 106 минут).

Примечания

Ссылки
 

Эротические фильмы Франции
Эротические фильмы 1970-х годов
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1974 года
Эротические комедии
Фильмы Жана Роллена
Фильмы ЛГБТ-тематики Франции
Фильмы на тематику женской бисексуальности
Эксплуатационное кино
Фильмы Франции 1974 года